Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

9001–9100. • 9101–9200. • 9201–9300. • 9301–9400. • 9401–9500.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája